Batalha, comune brasiliano dello Stato dell'Alagoas
Batalha, comune brasiliano dello Stato del Piauí

Batalha, comune del Portogallo